Las Malvinas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Malvinas, Chiapas, Escuintla, 
 Las Malvinas, Michoacán de Ocampo, Pajacuarán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar